Ретри́т, от , может обозначать:
 Ретрит — международное обозначение времяпрепровождения, посвящённого духовной практике.
 «The Retreat» — эпизод сериала «Женщина-Халк: Адвокат» (2022).
 Больница Ретрит (Йорк), или Йоркский Ретрит, — психиатрическая больница в Великобритании.